Inquisition (zespół muzyczny)
 Inquisition (gra komputerowa)
 Inquisition Symphony – drugi album studyjny fińskiego zespołu muzycznego Apocalyptica